Hlina bezeichnet

 die Ortschaft Gleina (Malschwitz) in Sachsen
 die Gemeinde Hlína in Tschechien
 den Ortsteil Hlína (Horka), der Gemeinde Horka, Tschechien
 die Gemeinde Hlina (Briceni) in Moldau